Keizerlijk theater (Fontainebleau) - Frankrijk
 Hermitagetheater - Rusland
 Keizerlijk theater (Hué) - Vietnam